Estorf – comune del Circondario di Nienburg/Weser (Bassa Sassonia)
 Estorf – comune del circondario rurale di Stade (Bassa Sassonia)